Tacchinardi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessio Tacchinardi (* 1975), italienischer Fußballspieler
 Guido Tacchinardi (1840–1917), italienischer Komponist, Musiktheoretiker und -pädagoge
 Massimiliano Tacchinardi (* 1971), italienischer Fußballspieler
 Niccolò Tacchinardi (1772–1859), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Fanny Tacchinardi-Persiani (1807–1867), italienische Opernsängerin (Sopran)